Kodiak (eiland), een eiland in Alaska
Kodiak (plaats), een plaats op dat eiland
Kodiakbeer, een naar het eiland genoemde beer